Vivas peut faire référence à : 
 Anna Katherina Vivas (née en 1972), astrophysicienne vénézuélienne.
 Federico Vivas (né en 1996), coureur cycliste argentin.
 Juan Jesús Vivas (né en 1953), homme politique espagnol.
 Maxime Vivas (né en 1942), écrivain, essayiste et cyber-journaliste français.
 Mayco Vivas (né en 1998), joueur de rugby à XV international argentin.
 Miguel Ángel Vivas (né en 1974), réalisateur et scénariste espagnol.
 Nelson Vivas (né en 1969), footballeur argentin.

 Stade Gaston-Vivas, stade de rugby à XV situé à Beaumont-de-Lomagne, dans le département de Tarn-et-Garonne.

Voir aussi 
 .
 .

Homonymie de patronyme